Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova individual de patinatge artístic sobre gel en categoria femenina, que formà part del programa oficial dels Jocs.

Les proves es disputaren entre els dies 23 (programa curt) i 25 de febrer (programa lliure) de 2010 a les instal·lacions del Pacific Coliseum. Participaren un total de 30 patindors de 23 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Programa curt

Patinatge lliure

Resultats finals

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Patinatge artístic 2006: individual femení 
  www.vancouver2010.com - Patinatge artístic

Patinatge artístic als Jocs Olímpics d'hivern de 2010